Ким Дык Син, Ким Дыксин (кор. 김득신, род. 1754 г. — ум. 1822 г.) — корейский художник-пейзажист и мастер жанровой живописи.

Ким Дык Син родился в семье королевского придворного художника Ким Ынни (김응리), учился живописи и рисунку у своего отца, а затем продолжил службу при корейском королевском дворе. Художник был официально посвящён в члены Тохвасо, группы придворных живописцев при династии Чосон. Находился на посту инспектора на острове Чходо. Его брат и сын также стали художниками. В Европе его творчество получило известность благодаря устроенной в 1961—1962 годах выставке, где были представлены жанровые картины из частного собрания в Сеуле.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1754 году
Умершие в 1822 году
Художники Кореи
Придворные художники